Группу F отборочного турнира чемпионата Европы по футболу среди молодёжных команд 2023 составили молодёжные сборные Боснии и Герцеговины, Ирландии, Италии, Люксембурга, Черногории и Швеции. Победитель группы выходит напрямую в финальную стадию; команда, занявшая второе место, оказавшись лучшей среди команд, занявших вторые места также выходит в финальную стадию; остальные команды, занявшие вторые места, принимают участие в стыковых матчах. При этом при определении лучших вторых сборных учитываются только матчи с командами, финишировавшими на первых, третьих, четвёртых и пятых местах.

Таблица группы F 

{|
|-
|

|

|}

Результаты и предстоящие матчи 
Время начала матчей — местное.

Авторы забитых мячей 

6 мячей

  Антони Эланга

4 мяча

  Патрик Волемарк

3 мяча

  Конор Ковентри
  Тайрейк Райт

  Уилл Смоллбон
  Николо Ровелла

  Никола Крстович

2 мяча

  Иван Башич
  Милан Савич
  Эмануэль Виньято
  Маттео Канчельери
  Лоренцо Лукка

  Пьетро Пеллегри
  Анто Бабич
  Иван Вукчевич
  Виктор Джуканович

  Беньямин Нюгрен
  Тим Прица
  Амин Сарр
  Эмиль Хольм

1 мяч

  Адриан-Леон Баришич
  Амар Дедич
  Анес Машич
  Амар Мемич
  Джошуа Кайоде
  Лиам Керриган
  Мипо Одубеко
  Оливер О’Нил
  Росс Тирни

  Колм Уилан
  Джанлука Гаэтано
  Николо Камбьяги
  Джакомо Квальята
  Лоренцо Коломбо
  Калеб Околи
  Лоренцо Пирола
  Самуэле Риччи
  Дилан Куэте

  Матиас Олесен
  Матия Кривокапич
  Андрия Ражнатович
  Марко Раконяц
  Омар-Шариф Сиярич
  Рами аль-Хадж
  Армин Гигович
  Карл Густафссон
  Билаль Хуссейн

Автоголы

  Адриан-Леон Баришич (в гостевом матче с Черногроией)
  Матиас Олесен (в гостевом матче с Италией)

  Огнен Обрадович (в домашнем матче с Ирландией)

  Никола Крстович (в домашнем матче с Боснией)

Примечания

Ссылки 
 Страница молодёжного ЧЕ на сайте УЕФА.

Чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд 2023